Primer cognom
 Ramon Aumedes i Sarri (1940-2011), futbolista
 Ramon Aumedes i Farré (1950-…), artista, esculptor de gegants